USS Ross — назва двох кораблів ВМС США. 

 USS Ross (DD-563) — есмінець типу «Флетчер». На службі протягом 1944 - 1974 років. Потоплений як мішень у 1978 році.
 USS Ross (DDG-71) —  ескадрений міноносець КРО типу «Арлі Берк». Збудований у 1997 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни